Liljefors är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Anders Bruno Liljefors (1923–1970), keramiker, skulptör och målare
 Bertil Lilljeforss (1912-1994), sjökapten och assuransdirektör 
 Bruno Liljefors (1860–1939), målare, grafiker och skulptör
 Erik Liljefors (1894–1981), veterinär
 Greta Liljefors (1909–1991), sverigefinlandssvensk förlagsredaktör
 Ingemar Liljefors (1906–1981), tonsättare, pianist och professor
 Inger Liljefors (född 1937), skådespelare och regissör
 Jerk Liljefors (född 1934), skådespelare och regissör
 Lindorm Liljefors (1909–1985), målare, tecknare och skulptör
 Mats Liljefors (född 1944), violinist och dirigent
 Oscar Arvid Lilljeforss (1844-1925), tidningsdirektör och lokalpolitiker
 Ruben Liljefors (1871–1936), tonsättare och dirigent
 Uncas Liljefors (född 1938), målare och skulptör
 Uno Lilljeforss (1884–1915), tidningsman
 Zacharias Liljefors  (1775–1818), orgelbyggare

Släkten Liljefors från Uppland
Denna släkt kommer från Uppland, där man under flera generationer haft sin bostad i Ärentuna.
Till denna släkt hör bland andra naturmålaren Bruno Liljefors.
Erik Liljefors (född 1786), kronofjärdingsman
Andreas Liljefors (1813–1893), handelsman
Bruno Liljefors (1860–1939), målare, grafiker och skulptör
Andreas Liljefors (1888–1954), konstruktör
Anders Bruno Liljefors (1923–1970), keramiker, skulptör och målare
Staffan Liljefors (1900–1982), jaktvårdskonsulent, konstnär
Uncas Liljefors (född 1938), målare och skulptör
Lindorm Liljefors (1909–1985), målare, tecknare och skulptör
Ruben Liljefors (1871–1936), tonsättare och dirigent
 Roland Liljefors (1902–1948), filosofie licentiat, gift med Greta Liljefors (1909–1991), förlagsredaktör 
Ingemar Liljefors (1906–1981), tonsättare, pianist och professor
Jerk Liljefors (född 1934), skådespelare och regissör
Inger Liljefors (född 1937), skådespelare, gift med Hans Nestius (1936–2005), journalist
Mats Liljefors (född 1944), violinist och dirigent
Erik Liljefors (1822–1867), kronofjärdingsman
Frithiof Liljefors (1854–1931), bryggeriägare
Erik Liljefors (1894–1981), veterinär

Källor
Liljefors, släkt i Svenskt biografiskt lexikon
Sveriges befolkning spridda årgångar
Sveriges Dödbok 1860–2017.

Se även
 Bruno Liljefors ateljé, museum i Österbybruk

Svenska efternamn